Pietroșani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pietroșani (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Pietroșani (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Pietroșani (Prahova), Dorf im Kreis Prahova